|-
|(74751)||1999 RF197|| align=right|15,4|| align=right|2,309|| align=right|0,207|| align=right|6,19|| align=right|3,509||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74752)||1999 RN197|| align=right|15,4|| align=right|2,593|| align=right|0,172|| align=right|12,99|| align=right|4,174||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74753)||1999 RV197|| align=right|15,5|| align=right|2,299|| align=right|0,119|| align=right|7,57|| align=right|3,485||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74754)||1999 RO198|| align=right|16,7|| align=right|2,215|| align=right|0,100|| align=right|6,80|| align=right|3,297||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74755)||1999 RL199|| align=right|15,9|| align=right|2,390|| align=right|0,228|| align=right|4,60|| align=right|3,695||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74756)||1999 RN199|| align=right|15,9|| align=right|2,335|| align=right|0,165|| align=right|4,10|| align=right|3,568||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74757)||1999 RZ205|| align=right|15,2|| align=right|2,277|| align=right|0,125|| align=right|6,38|| align=right|3,434||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74758)||1999 RP207|| align=right|15,9|| align=right|2,263|| align=right|0,166|| align=right|8,77|| align=right|3,404||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74759)||1999 RA210|| align=right|16,0|| align=right|2,301|| align=right|0,200|| align=right|4,51|| align=right|3,491||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74760)||1999 RY210|| align=right|15,9|| align=right|2,344|| align=right|0,121|| align=right|6,13|| align=right|3,588||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74761)||1999 RA211|| align=right|15,3|| align=right|2,383|| align=right|0,121|| align=right|6,32|| align=right|3,677||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74762)||1999 RC212|| align=right|15,5|| align=right|2,403|| align=right|0,229|| align=right|6,08|| align=right|3,724||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74763)||1999 RU212|| align=right|16,9|| align=right|2,388|| align=right|0,214|| align=right|5,42|| align=right|3,689||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74764)||1999 RP213|| align=right|15,9|| align=right|2,351|| align=right|0,243|| align=right|6,66|| align=right|3,604||MBA||15. september 1999||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(74765)||1999 RF216|| align=right|16,2|| align=right|2,334|| align=right|0,236|| align=right|2,92|| align=right|3,565||MBA||4. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74766)||1999 RX217|| align=right|16,0|| align=right|2,265|| align=right|0,133|| align=right|4,15|| align=right|3,409||MBA||4. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74767)||1999 RH221|| align=right|16,3|| align=right|2,257|| align=right|0,157|| align=right|5,00|| align=right|3,391||MBA||5. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74768)||1999 RJ222|| align=right|16,8|| align=right|2,313|| align=right|0,261|| align=right|2,98|| align=right|3,518||MBA||7. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74769)||1999 RK222|| align=right|16,8|| align=right|2,306|| align=right|0,194|| align=right|4,54|| align=right|3,502||MBA||7. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74770)||1999 RY222|| align=right|16,0|| align=right|2,197|| align=right|0,056|| align=right|6,43|| align=right|3,256||MBA||7. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(74771)||1999 RX224|| align=right|17,2|| align=right|2,356|| align=right|0,133|| align=right|3,80|| align=right|3,616||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74772)||1999 RT229|| align=right|16,2|| align=right|2,334|| align=right|0,224|| align=right|4,60|| align=right|3,565||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(74773)||1999 RX235|| align=right|16,7|| align=right|2,335|| align=right|0,231|| align=right|7,12|| align=right|3,567||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(74774)||1999 RM236|| align=right|15,7|| align=right|2,367|| align=right|0,120|| align=right|7,39|| align=right|3,641||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(74775)||1999 RB237|| align=right|16,1|| align=right|2,327|| align=right|0,182|| align=right|5,80|| align=right|3,550||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(74776)||1999 RJ237|| align=right|15,8|| align=right|2,275|| align=right|0,182|| align=right|5,97|| align=right|3,432||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(74777)||1999 RA239|| align=right|15,5|| align=right|2,310|| align=right|0,107|| align=right|10,83|| align=right|3,510||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74778)||1999 RR239|| align=right|16,1|| align=right|2,366|| align=right|0,179|| align=right|5,61|| align=right|3,640||MBA||8. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74779)||1999 RF241|| align=right|14,2|| align=right|2,352|| align=right|0,310|| align=right|23,94|| align=right|3,606||MBA||11. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74780)||1999 RL241|| align=right|16,1|| align=right|2,283|| align=right|0,120|| align=right|2,69|| align=right|3,448||MBA||14. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(74781)||1999 RY245|| align=right|16,1|| align=right|2,332|| align=right|0,244|| align=right|4,29|| align=right|3,561||MBA||7. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74782)||1999 RQ246|| align=right|15,5|| align=right|2,238|| align=right|0,168|| align=right|7,40|| align=right|3,347||MBA||7. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74783)||1999 RA250|| align=right|16,7|| align=right|2,399|| align=right|0,132|| align=right|6,29|| align=right|3,714||MBA||7. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74784)||1999 RH250|| align=right|15,7|| align=right|2,264|| align=right|0,162|| align=right|5,33|| align=right|3,407||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74785)||1999 RE255|| align=right|15,7|| align=right|2,370|| align=right|0,055|| align=right|5,95|| align=right|3,647||MBA||6. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(74786)||1999 SY|| align=right|15,8|| align=right|2,384|| align=right|0,186|| align=right|2,46|| align=right|3,680||MBA||16. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74787)||1999 SH2|| align=right|15,5|| align=right|2,411|| align=right|0,198|| align=right|2,45|| align=right|3,743||MBA||22. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74788)||1999 SL3|| align=right|15,0|| align=right|2,401|| align=right|0,232|| align=right|22,96|| align=right|3,719||MBA||22. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74789)||1999 SY5|| align=right|14,1|| align=right|2,328|| align=right|0,321|| align=right|23,23|| align=right|3,552||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74790)||1999 SP6|| align=right|16,5|| align=right|2,468|| align=right|0,263|| align=right|12,08|| align=right|3,877||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74791)||1999 SW6|| align=right|16,2|| align=right|2,412|| align=right|0,227|| align=right|1,48|| align=right|3,746||MBA||30. september 1999||Zeno||T. Stafford
|-
|(74792)||1999 SS9|| align=right|15,5|| align=right|2,548|| align=right|0,225|| align=right|5,73|| align=right|4,067||MBA||29. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74793)||1999 SR10|| align=right|15,6|| align=right|2,280|| align=right|0,133|| align=right|6,72|| align=right|3,441||MBA||29. september 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(74794)||1999 SE12|| align=right|14,4|| align=right|2,395|| align=right|0,203|| align=right|23,35|| align=right|3,707||MBA||22. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74795)||1999 SG14|| align=right|16,4|| align=right|2,412|| align=right|0,181|| align=right|5,13|| align=right|3,745||MBA||29. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(74796)||1999 SH14|| align=right|16,2|| align=right|2,313|| align=right|0,197|| align=right|4,27|| align=right|3,518||MBA||29. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(74797)||1999 SM15|| align=right|15,6|| align=right|2,270|| align=right|0,165|| align=right|6,11|| align=right|3,420||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(74798)||1999 SN15|| align=right|15,9|| align=right|2,334|| align=right|0,248|| align=right|5,64|| align=right|3,565||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(74799)||1999 SC18|| align=right|16,2|| align=right|2,275|| align=right|0,199|| align=right|6,49|| align=right|3,431||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74800)||1999 SK18|| align=right|16,6|| align=right|2,283|| align=right|0,205|| align=right|6,39|| align=right|3,449||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74801)||1999 SN18|| align=right|15,2|| align=right|2,228|| align=right|0,211|| align=right|7,44|| align=right|3,324||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74802)||1999 SX19|| align=right|16,1|| align=right|2,270|| align=right|0,163|| align=right|4,31|| align=right|3,419||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74803)||1999 SE22|| align=right|15,4|| align=right|2,400|| align=right|0,067|| align=right|7,40|| align=right|3,718||MBA||21. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74804)||1999 SZ26|| align=right|15,7|| align=right|2,401|| align=right|0,079|| align=right|6,08|| align=right|3,720||MBA||30. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74805)||1999 TF|| align=right|16,1|| align=right|2,351|| align=right|0,258|| align=right|5,37|| align=right|3,605||MBA||2. oktober 1999||Kleť||Klet
|-
|(74806)||1999 TT|| align=right|15,2|| align=right|2,351|| align=right|0,133|| align=right|7,02|| align=right|3,604||MBA||1. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74807)||1999 TV|| align=right|16,2|| align=right|2,431|| align=right|0,300|| align=right|2,32|| align=right|3,790||MBA||1. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74808)||1999 TW1|| align=right|15,0|| align=right|2,356|| align=right|0,110|| align=right|4,58|| align=right|3,615||MBA||1. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74809)||1999 TE2|| align=right|15,7|| align=right|2,307|| align=right|0,159|| align=right|4,82|| align=right|3,503||MBA||2. oktober 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(74810)||1999 TS4|| align=right|14,9|| align=right|2,342|| align=right|0,218|| align=right|22,92|| align=right|3,583||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74811)||1999 TH5|| align=right|16,2|| align=right|2,574|| align=right|0,087|| align=right|12,45|| align=right|4,130||MBA||1. oktober 1999||Farpoint||Gary Hug
|-
|(74812)||1999 TN5|| align=right|15,9|| align=right|2,378|| align=right|0,090|| align=right|2,28|| align=right|3,666||MBA||1. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(74813)||1999 TB7|| align=right|15,4|| align=right|2,281|| align=right|0,118|| align=right|4,32|| align=right|3,445||MBA||6. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(74814)||1999 TD8|| align=right|15,9|| align=right|2,328|| align=right|0,206|| align=right|0,85|| align=right|3,552||MBA||5. oktober 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(74815)||1999 TG8|| align=right|14,4|| align=right|2,291|| align=right|0,135|| align=right|6,39|| align=right|3,467||MBA||7. oktober 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(74816)||1999 TX8|| align=right|16,4|| align=right|2,361|| align=right|0,204|| align=right|1,70|| align=right|3,627||MBA||1. oktober 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(74817)||1999 TZ8|| align=right|16,4|| align=right|2,345|| align=right|0,129|| align=right|4,64|| align=right|3,590||MBA||6. oktober 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(74818)||1999 TW10|| align=right|15,9|| align=right|2,378|| align=right|0,146|| align=right|8,80|| align=right|3,666||MBA||7. oktober 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(74819)||1999 TG11|| align=right|14,9|| align=right|2,660|| align=right|0,239|| align=right|16,47|| align=right|4,337||MBA||9. oktober 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(74820)||1999 TN11|| align=right|14,8|| align=right|2,370|| align=right|0,294|| align=right|23,00|| align=right|3,648||MBA||7. oktober 1999||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(74821)||1999 TP13|| align=right|15,0|| align=right|2,366|| align=right|0,143|| align=right|1,94|| align=right|3,639||MBA||10. oktober 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(74822)||1999 TA15|| align=right|15,6|| align=right|2,309|| align=right|0,145|| align=right|6,60|| align=right|3,508||MBA||12. oktober 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(74823)||1999 TD15|| align=right|14,6|| align=right|2,355|| align=right|0,298|| align=right|22,75|| align=right|3,614||MBA||10. oktober 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|74824 Tarter||1999 TJ16|| align=right|15,3|| align=right|2,380|| align=right|0,180|| align=right|3,63|| align=right|3,671||MBA||12. oktober 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(74825)||1999 TE17|| align=right|15,9|| align=right|2,276|| align=right|0,101|| align=right|7,28|| align=right|3,433||MBA||15. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(74826)||1999 TN17|| align=right|15,9|| align=right|2,314|| align=right|0,192|| align=right|8,87|| align=right|3,518||MBA||13. oktober 1999||Modra||A. Galád; P. Kolény
|-
|(74827)||1999 TW17|| align=right|16,1|| align=right|2,352|| align=right|0,222|| align=right|3,18|| align=right|3,606||MBA||4. oktober 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(74828)||1999 TB21|| align=right|16,0|| align=right|2,307|| align=right|0,129|| align=right|3,67|| align=right|3,504||MBA||7. oktober 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(74829)||1999 TR21|| align=right|16,2|| align=right|2,354|| align=right|0,093|| align=right|7,54|| align=right|3,610||MBA||2. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74830)||1999 TX22|| align=right|16,1|| align=right|2,422|| align=right|0,129|| align=right|3,56|| align=right|3,768||MBA||3. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74831)||1999 TU25|| align=right|16,8|| align=right|2,384|| align=right|0,206|| align=right|1,33|| align=right|3,680||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74832)||1999 TH26|| align=right|14,6|| align=right|2,385|| align=right|0,199|| align=right|10,06|| align=right|3,683||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74833)||1999 TZ26|| align=right|15,9|| align=right|2,384|| align=right|0,150|| align=right|6,69|| align=right|3,679||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74834)||1999 TN30|| align=right|16,4|| align=right|2,541|| align=right|0,284|| align=right|5,16|| align=right|4,050||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74835)||1999 TW30|| align=right|16,1|| align=right|2,386|| align=right|0,166|| align=right|1,00|| align=right|3,686||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74836)||1999 TS31|| align=right|16,4|| align=right|2,371|| align=right|0,208|| align=right|3,63|| align=right|3,650||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74837)||1999 TD33|| align=right|16,9|| align=right|2,375|| align=right|0,174|| align=right|2,25|| align=right|3,659||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74838)||1999 TK34|| align=right|15,9|| align=right|2,231|| align=right|0,179|| align=right|5,40|| align=right|3,332||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(74839)||1999 TZ34|| align=right|15,6|| align=right|2,330|| align=right|0,289|| align=right|12,84|| align=right|3,556||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74840)||1999 TW35|| align=right|15,8|| align=right|2,249|| align=right|0,074|| align=right|7,44|| align=right|3,373||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74841)||1999 TH36|| align=right|14,7|| align=right|2,256|| align=right|0,075|| align=right|10,38|| align=right|3,389||MBA||11. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74842)||1999 TS38|| align=right|16,6|| align=right|2,376|| align=right|0,183|| align=right|1,39|| align=right|3,661||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(74843)||1999 TB39|| align=right|16,0|| align=right|2,416|| align=right|0,132|| align=right|7,84|| align=right|3,754||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(74844)||1999 TV39|| align=right|15,8|| align=right|2,548|| align=right|0,118|| align=right|9,49|| align=right|4,065||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(74845)||1999 TP40|| align=right|16,3|| align=right|2,320|| align=right|0,126|| align=right|5,31|| align=right|3,534||MBA||5. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(74846)||1999 TO41|| align=right|16,1|| align=right|2,394|| align=right|0,067|| align=right|2,80|| align=right|3,704||MBA||2. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74847)||1999 TE49|| align=right|15,9|| align=right|2,224|| align=right|0,057|| align=right|4,96|| align=right|3,317||MBA||4. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74848)||1999 TS49|| align=right|15,9|| align=right|2,365|| align=right|0,082|| align=right|6,32|| align=right|3,636||MBA||4. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74849)||1999 TP51|| align=right|16,8|| align=right|2,284|| align=right|0,042|| align=right|3,90|| align=right|3,451||MBA||4. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74850)||1999 TO63|| align=right|15,6|| align=right|2,381|| align=right|0,206|| align=right|1,72|| align=right|3,674||MBA||7. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74851)||1999 TL65|| align=right|16,7|| align=right|2,337|| align=right|0,165|| align=right|2,23|| align=right|3,573||MBA||8. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74852)||1999 TV65|| align=right|15,5|| align=right|2,458|| align=right|0,188|| align=right|1,24|| align=right|3,853||MBA||8. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74853)||1999 TW73|| align=right|17,1|| align=right|2,402|| align=right|0,149|| align=right|2,16|| align=right|3,721||MBA||10. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74854)||1999 TT78|| align=right|16,3|| align=right|2,391|| align=right|0,140|| align=right|2,13|| align=right|3,697||MBA||11. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74855)||1999 TR87|| align=right|16,3|| align=right|2,320|| align=right|0,134|| align=right|7,36|| align=right|3,533||MBA||15. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(74856)||1999 TN88|| align=right|16,7|| align=right|2,334|| align=right|0,204|| align=right|2,24|| align=right|3,565||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74857)||1999 TT88|| align=right|15,6|| align=right|2,303|| align=right|0,153|| align=right|5,53|| align=right|3,494||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74858)||1999 TU88|| align=right|15,8|| align=right|2,348|| align=right|0,188|| align=right|4,85|| align=right|3,597||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74859)||1999 TW89|| align=right|15,9|| align=right|2,272|| align=right|0,155|| align=right|5,12|| align=right|3,423||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74860)||1999 TZ89|| align=right|15,8|| align=right|2,373|| align=right|0,198|| align=right|2,18|| align=right|3,655||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74861)||1999 TW90|| align=right|15,5|| align=right|2,210|| align=right|0,172|| align=right|6,89|| align=right|3,284||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74862)||1999 TB91|| align=right|16,4|| align=right|2,240|| align=right|0,193|| align=right|3,11|| align=right|3,353||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74863)||1999 TC91|| align=right|15,6|| align=right|2,255|| align=right|0,143|| align=right|5,80|| align=right|3,385||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74864)||1999 TF91|| align=right|16,5|| align=right|2,341|| align=right|0,230|| align=right|8,72|| align=right|3,582||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74865)||1999 TG91|| align=right|16,2|| align=right|2,305|| align=right|0,136|| align=right|3,81|| align=right|3,500||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74866)||1999 TA93|| align=right|15,8|| align=right|2,273|| align=right|0,136|| align=right|6,78|| align=right|3,426||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74867)||1999 TB93|| align=right|16,1|| align=right|2,271|| align=right|0,168|| align=right|6,88|| align=right|3,422||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74868)||1999 TC93|| align=right|15,7|| align=right|2,276|| align=right|0,157|| align=right|7,26|| align=right|3,432||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74869)||1999 TN94|| align=right|14,7|| align=right|2,551|| align=right|0,039|| align=right|5,65|| align=right|4,073||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74870)||1999 TJ96|| align=right|15,5|| align=right|2,365|| align=right|0,116|| align=right|4,76|| align=right|3,636||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74871)||1999 TT97|| align=right|15,8|| align=right|2,390|| align=right|0,139|| align=right|6,17|| align=right|3,695||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74872)||1999 TC98|| align=right|15,8|| align=right|2,372|| align=right|0,138|| align=right|7,15|| align=right|3,653||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74873)||1999 TO98|| align=right|15,8|| align=right|2,283|| align=right|0,176|| align=right|6,65|| align=right|3,450||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74874)||1999 TA99|| align=right|14,8|| align=right|2,382|| align=right|0,064|| align=right|7,22|| align=right|3,676||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74875)||1999 TH100|| align=right|16,3|| align=right|2,320|| align=right|0,139|| align=right|4,83|| align=right|3,532||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74876)||1999 TN103|| align=right|15,3|| align=right|2,263|| align=right|0,098|| align=right|7,46|| align=right|3,404||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74877)||1999 TU103|| align=right|16,2|| align=right|2,266|| align=right|0,091|| align=right|8,35|| align=right|3,411||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74878)||1999 TK104|| align=right|15,6|| align=right|2,419|| align=right|0,206|| align=right|5,66|| align=right|3,762||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74879)||1999 TP104|| align=right|16,8|| align=right|2,375|| align=right|0,194|| align=right|4,50|| align=right|3,658||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74880)||1999 TY104|| align=right|15,5|| align=right|2,242|| align=right|0,122|| align=right|3,96|| align=right|3,357||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74881)||1999 TE105|| align=right|15,7|| align=right|2,347|| align=right|0,042|| align=right|4,01|| align=right|3,596||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74882)||1999 TV105|| align=right|15,4|| align=right|2,360|| align=right|0,071|| align=right|7,05|| align=right|3,624||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74883)||1999 TC108|| align=right|15,9|| align=right|2,322|| align=right|0,092|| align=right|6,35|| align=right|3,537||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74884)||1999 TM109|| align=right|15,9|| align=right|2,141|| align=right|0,114|| align=right|4,53|| align=right|3,132||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74885)||1999 TY110|| align=right|15,7|| align=right|2,314|| align=right|0,131|| align=right|6,17|| align=right|3,519||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74886)||1999 TA113|| align=right|15,5|| align=right|2,250|| align=right|0,043|| align=right|5,54|| align=right|3,375||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74887)||1999 TE113|| align=right|16,7|| align=right|2,234|| align=right|0,131|| align=right|4,05|| align=right|3,339||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74888)||1999 TG115|| align=right|16,0|| align=right|2,393|| align=right|0,178|| align=right|4,07|| align=right|3,700||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74889)||1999 TU116|| align=right|16,2|| align=right|2,362|| align=right|0,199|| align=right|4,99|| align=right|3,629||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74890)||1999 TW116|| align=right|16,1|| align=right|2,401|| align=right|0,112|| align=right|6,79|| align=right|3,719||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74891)||1999 TZ116|| align=right|16,5|| align=right|2,576|| align=right|0,243|| align=right|4,52|| align=right|4,133||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74892)||1999 TQ118|| align=right|16,6|| align=right|2,405|| align=right|0,209|| align=right|1,94|| align=right|3,728||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74893)||1999 TX118|| align=right|15,9|| align=right|2,286|| align=right|0,123|| align=right|6,80|| align=right|3,455||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74894)||1999 TB119|| align=right|15,9|| align=right|2,224|| align=right|0,069|| align=right|8,28|| align=right|3,315||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74895)||1999 TL120|| align=right|15,9|| align=right|2,204|| align=right|0,066|| align=right|2,98|| align=right|3,270||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74896)||1999 TO121|| align=right|16,4|| align=right|2,388|| align=right|0,198|| align=right|2,45|| align=right|3,689||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74897)||1999 TN122|| align=right|15,1|| align=right|2,300|| align=right|0,115|| align=right|3,42|| align=right|3,487||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74898)||1999 TL123|| align=right|14,9|| align=right|2,383|| align=right|0,141|| align=right|6,79|| align=right|3,679||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74899)||1999 TQ123|| align=right|15,3|| align=right|2,366|| align=right|0,173|| align=right|5,56|| align=right|3,638||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74900)||1999 TO124|| align=right|15,6|| align=right|2,435|| align=right|0,106|| align=right|9,59|| align=right|3,800||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74901)||1999 TP124|| align=right|16,2|| align=right|2,236|| align=right|0,159|| align=right|5,70|| align=right|3,343||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74902)||1999 TS124|| align=right|15,7|| align=right|2,288|| align=right|0,043|| align=right|4,40|| align=right|3,460||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74903)||1999 TT124|| align=right|16,1|| align=right|2,337|| align=right|0,120|| align=right|6,70|| align=right|3,573||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74904)||1999 TV124|| align=right|16,2|| align=right|2,354|| align=right|0,197|| align=right|9,08|| align=right|3,612||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74905)||1999 TQ125|| align=right|16,1|| align=right|2,296|| align=right|0,225|| align=right|5,33|| align=right|3,478||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74906)||1999 TF129|| align=right|15,9|| align=right|2,552|| align=right|0,216|| align=right|7,27|| align=right|4,076||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74907)||1999 TB136|| align=right|15,3|| align=right|2,302|| align=right|0,114|| align=right|8,58|| align=right|3,492||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74908)||1999 TE138|| align=right|15,9|| align=right|2,354|| align=right|0,101|| align=right|7,07|| align=right|3,611||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74909)||1999 TV139|| align=right|16,8|| align=right|2,414|| align=right|0,193|| align=right|2,57|| align=right|3,751||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74910)||1999 TX139|| align=right|16,7|| align=right|2,417|| align=right|0,210|| align=right|6,39|| align=right|3,758||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74911)||1999 TZ139|| align=right|15,8|| align=right|2,357|| align=right|0,096|| align=right|6,71|| align=right|3,619||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74912)||1999 TE140|| align=right|16,1|| align=right|2,425|| align=right|0,130|| align=right|5,68|| align=right|3,775||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74913)||1999 TL141|| align=right|15,4|| align=right|2,289|| align=right|0,121|| align=right|6,06|| align=right|3,462||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74914)||1999 TA143|| align=right|15,2|| align=right|2,328|| align=right|0,149|| align=right|4,24|| align=right|3,552||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74915)||1999 TL143|| align=right|16,2|| align=right|2,334|| align=right|0,127|| align=right|4,67|| align=right|3,564||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74916)||1999 TM143|| align=right|15,6|| align=right|2,415|| align=right|0,097|| align=right|5,28|| align=right|3,752||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74917)||1999 TT143|| align=right|16,6|| align=right|2,357|| align=right|0,158|| align=right|5,46|| align=right|3,617||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74918)||1999 TE144|| align=right|16,8|| align=right|2,301|| align=right|0,232|| align=right|4,34|| align=right|3,489||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74919)||1999 TS144|| align=right|15,9|| align=right|2,236|| align=right|0,172|| align=right|4,50|| align=right|3,344||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74920)||1999 TU144|| align=right|16,3|| align=right|2,230|| align=right|0,146|| align=right|4,94|| align=right|3,329||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74921)||1999 TA145|| align=right|16,4|| align=right|2,317|| align=right|0,222|| align=right|2,32|| align=right|3,527||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74922)||1999 TV146|| align=right|16,7|| align=right|2,345|| align=right|0,226|| align=right|3,04|| align=right|3,591||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74923)||1999 TE151|| align=right|16,9|| align=right|2,355|| align=right|0,165|| align=right|5,24|| align=right|3,614||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74924)||1999 TF151|| align=right|15,2|| align=right|2,331|| align=right|0,063|| align=right|7,17|| align=right|3,558||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74925)||1999 TB152|| align=right|15,6|| align=right|2,365|| align=right|0,117|| align=right|4,71|| align=right|3,637||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74926)||1999 TH153|| align=right|15,6|| align=right|2,294|| align=right|0,072|| align=right|2,77|| align=right|3,473||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74927)||1999 TK153|| align=right|16,3|| align=right|2,491|| align=right|0,142|| align=right|6,87|| align=right|3,930||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74928)||1999 TE154|| align=right|15,8|| align=right|2,370|| align=right|0,224|| align=right|5,21|| align=right|3,648||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74929)||1999 TF156|| align=right|15,2|| align=right|2,525|| align=right|0,152|| align=right|3,33|| align=right|4,012||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74930)||1999 TL156|| align=right|16,0|| align=right|2,259|| align=right|0,153|| align=right|6,94|| align=right|3,395||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74931)||1999 TA159|| align=right|16,8|| align=right|2,425|| align=right|0,130|| align=right|3,66|| align=right|3,776||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74932)||1999 TC161|| align=right|15,7|| align=right|2,252|| align=right|0,037|| align=right|2,53|| align=right|3,378||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74933)||1999 TB162|| align=right|15,8|| align=right|2,419|| align=right|0,136|| align=right|4,42|| align=right|3,761||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74934)||1999 TQ166|| align=right|14,8|| align=right|2,275|| align=right|0,087|| align=right|6,03|| align=right|3,430||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74935)||1999 TC172|| align=right|16,5|| align=right|2,401|| align=right|0,149|| align=right|2,36|| align=right|3,720||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74936)||1999 TD172|| align=right|16,3|| align=right|2,338|| align=right|0,046|| align=right|7,19|| align=right|3,574||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74937)||1999 TO172|| align=right|15,6|| align=right|2,291|| align=right|0,117|| align=right|5,32|| align=right|3,466||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74938)||1999 TC174|| align=right|15,7|| align=right|2,274|| align=right|0,106|| align=right|7,92|| align=right|3,428||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74939)||1999 TO174|| align=right|15,9|| align=right|2,376|| align=right|0,121|| align=right|4,53|| align=right|3,661||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74940)||1999 TX174|| align=right|15,2|| align=right|2,347|| align=right|0,080|| align=right|3,44|| align=right|3,596||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74941)||1999 TB175|| align=right|16,0|| align=right|2,298|| align=right|0,073|| align=right|3,22|| align=right|3,482||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74942)||1999 TO177|| align=right|15,5|| align=right|2,739|| align=right|0,174|| align=right|5,01|| align=right|4,531||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74943)||1999 TW177|| align=right|16,4|| align=right|2,450|| align=right|0,200|| align=right|2,06|| align=right|3,834||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74944)||1999 TN178|| align=right|16,7|| align=right|2,425|| align=right|0,156|| align=right|3,36|| align=right|3,777||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74945)||1999 TV178|| align=right|16,4|| align=right|2,344|| align=right|0,179|| align=right|3,18|| align=right|3,587||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74946)||1999 TA179|| align=right|15,4|| align=right|2,454|| align=right|0,126|| align=right|3,73|| align=right|3,845||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74947)||1999 TB181|| align=right|16,4|| align=right|2,375|| align=right|0,193|| align=right|3,34|| align=right|3,660||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74948)||1999 TJ181|| align=right|16,7|| align=right|2,376|| align=right|0,168|| align=right|0,74|| align=right|3,663||MBA||11. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74949)||1999 TK187|| align=right|16,1|| align=right|2,233|| align=right|0,118|| align=right|6,92|| align=right|3,337||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74950)||1999 TO188|| align=right|15,4|| align=right|2,284|| align=right|0,109|| align=right|8,87|| align=right|3,452||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74951)||1999 TX190|| align=right|15,9|| align=right|2,301|| align=right|0,071|| align=right|12,09|| align=right|3,489||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74952)||1999 TP191|| align=right|16,0|| align=right|2,402|| align=right|0,176|| align=right|8,62|| align=right|3,723||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74953)||1999 TA193|| align=right|16,4|| align=right|2,319|| align=right|0,092|| align=right|6,53|| align=right|3,531||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74954)||1999 TB194|| align=right|15,5|| align=right|2,362|| align=right|0,145|| align=right|8,78|| align=right|3,629||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74955)||1999 TL195|| align=right|14,6|| align=right|2,350|| align=right|0,176|| align=right|8,15|| align=right|3,603||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74956)||1999 TP195|| align=right|15,8|| align=right|2,243|| align=right|0,114|| align=right|5,33|| align=right|3,358||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74957)||1999 TN196|| align=right|15,7|| align=right|2,572|| align=right|0,126|| align=right|12,95|| align=right|4,124||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74958)||1999 TL197|| align=right|16,5|| align=right|2,331|| align=right|0,117|| align=right|7,33|| align=right|3,558||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74959)||1999 TD198|| align=right|15,4|| align=right|2,278|| align=right|0,149|| align=right|5,33|| align=right|3,437||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74960)||1999 TR198|| align=right|13,9|| align=right|2,772|| align=right|0,232|| align=right|13,75|| align=right|4,614||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74961)||1999 TV200|| align=right|15,3|| align=right|2,248|| align=right|0,158|| align=right|3,81|| align=right|3,369||MBA||13. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74962)||1999 TW200|| align=right|15,7|| align=right|2,360|| align=right|0,253|| align=right|4,22|| align=right|3,625||MBA||13. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74963)||1999 TX200|| align=right|16,4|| align=right|2,268|| align=right|0,104|| align=right|7,30|| align=right|3,414||MBA||13. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74964)||1999 TA205|| align=right|16,4|| align=right|2,391|| align=right|0,182|| align=right|2,30|| align=right|3,695||MBA||13. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74965)||1999 TS205|| align=right|15,4|| align=right|2,331|| align=right|0,104|| align=right|4,87|| align=right|3,558||MBA||13. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74966)||1999 TB208|| align=right|14,7|| align=right|2,341|| align=right|0,138|| align=right|25,80|| align=right|3,580||MBA||14. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74967)||1999 TA210|| align=right|16,7|| align=right|2,265|| align=right|0,106|| align=right|5,06|| align=right|3,407||MBA||14. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74968)||1999 TW212|| align=right|15,3|| align=right|2,349|| align=right|0,078|| align=right|5,49|| align=right|3,600||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74969)||1999 TZ215|| align=right|16,1|| align=right|2,288|| align=right|0,092|| align=right|2,51|| align=right|3,461||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74970)||1999 TF217|| align=right|15,6|| align=right|2,209|| align=right|0,099|| align=right|6,13|| align=right|3,283||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74971)||1999 TO217|| align=right|15,5|| align=right|2,284|| align=right|0,053|| align=right|5,72|| align=right|3,452||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74972)||1999 TT218|| align=right|15,4|| align=right|2,446|| align=right|0,079|| align=right|6,53|| align=right|3,824||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74973)||1999 TP220|| align=right|16,2|| align=right|2,359|| align=right|0,078|| align=right|6,55|| align=right|3,622||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(74974)||1999 TN222|| align=right|16,8|| align=right|2,338|| align=right|0,152|| align=right|2,88|| align=right|3,574||MBA||2. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(74975)||1999 TJ231|| align=right|16,0|| align=right|2,240|| align=right|0,088|| align=right|8,15|| align=right|3,352||MBA||5. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(74976)||1999 TG232|| align=right|15,9|| align=right|2,317|| align=right|0,102|| align=right|9,57|| align=right|3,526||MBA||5. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74977)||1999 TC233|| align=right|14,9|| align=right|2,442|| align=right|0,074|| align=right|14,90|| align=right|3,816||MBA||7. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(74978)||1999 TY234|| align=right|15,8|| align=right|2,427|| align=right|0,194|| align=right|10,78|| align=right|3,781||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(74979)||1999 TP236|| align=right|15,3|| align=right|2,452|| align=right|0,212|| align=right|6,79|| align=right|3,838||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(74980)||1999 TT236|| align=right|15,4|| align=right|2,296|| align=right|0,194|| align=right|6,60|| align=right|3,478||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(74981)||1999 TB240|| align=right|16,3|| align=right|2,399|| align=right|0,144|| align=right|4,68|| align=right|3,716||MBA||4. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(74982)||1999 TJ242|| align=right|15,8|| align=right|2,415|| align=right|0,168|| align=right|7,35|| align=right|3,753||MBA||4. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(74983)||1999 TP242|| align=right|15,9|| align=right|2,223|| align=right|0,069|| align=right|7,02|| align=right|3,313||MBA||4. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(74984)||1999 TW248|| align=right|15,2|| align=right|2,290|| align=right|0,080|| align=right|7,02|| align=right|3,464||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(74985)||1999 TD251|| align=right|14,2|| align=right|2,544|| align=right|0,137|| align=right|12,36|| align=right|4,056||MBA||5. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74986)||1999 TZ251|| align=right|16,4|| align=right|2,266|| align=right|0,101|| align=right|8,65|| align=right|3,411||MBA||8. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74987)||1999 TZ253|| align=right|15,6|| align=right|2,397|| align=right|0,164|| align=right|10,75|| align=right|3,710||MBA||11. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74988)||1999 TN258|| align=right|16,9|| align=right|2,199|| align=right|0,103|| align=right|3,39|| align=right|3,261||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74989)||1999 TO262|| align=right|16,1|| align=right|2,276|| align=right|0,106|| align=right|5,77|| align=right|3,433||MBA||15. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(74990)||1999 TO264|| align=right|15,8|| align=right|2,401|| align=right|0,095|| align=right|7,45|| align=right|3,719||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74991)||1999 TD269|| align=right|15,9|| align=right|2,361|| align=right|0,070|| align=right|6,33|| align=right|3,626||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74992)||1999 TT269|| align=right|15,9|| align=right|2,364|| align=right|0,109|| align=right|6,10|| align=right|3,633||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74993)||1999 TU270|| align=right|16,0|| align=right|2,233|| align=right|0,097|| align=right|6,22|| align=right|3,336||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74994)||1999 TH271|| align=right|16,1|| align=right|2,264|| align=right|0,224|| align=right|5,36|| align=right|3,405||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74995)||1999 TQ271|| align=right|15,7|| align=right|2,342|| align=right|0,085|| align=right|6,01|| align=right|3,583||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74996)||1999 TV271|| align=right|15,7|| align=right|2,413|| align=right|0,141|| align=right|5,77|| align=right|3,748||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74997)||1999 TP274|| align=right|16,7|| align=right|2,312|| align=right|0,157|| align=right|2,73|| align=right|3,515||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74998)||1999 TV276|| align=right|15,1|| align=right|2,374|| align=right|0,304|| align=right|2,01|| align=right|3,656||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(74999)||1999 TM278|| align=right|14,8|| align=right|2,401|| align=right|0,062|| align=right|7,30|| align=right|3,720||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75000)||1999 TM279|| align=right|15,8|| align=right|2,328|| align=right|0,102|| align=right|4,27|| align=right|3,552||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov